Cascini peut faire référence à : 
 Paolo Cascini, mathématicien italien.
 Raúl Alfredo Cascini (né en 1971), joueur de football argentin